Uppsala (stad), een stad in Zweden
Universiteit van Uppsala
 Uppsala (gemeente), een gemeente in Zweden
 Uppsala län, een van de provincies van Zweden waarin de stad Uppsala gelegen is
 Uppsala (koningshuis), een oud Zweeds koningshuis.

Zie ook
 Upsala (doorverwijspagina)
 Upsall, een plaats in Engeland